Neuer Hafen steht für:

 Neuer Hafen (Bremerhaven)
 Neuer Hafen, Teil vom Hafen Würzburg